Koffiehuis
 Koffiebar (evangelisatie) - concept in de jeugd-evangelisatie
 Espresso House - keten van koffiebars
 Starbucks - keten van koffiebars